Les médias au Tchad sont contrôlés par le gouvernement en désignant la HAMA (Haute Autorité des Media et de l'Audiovisuel) comme régulateur  de media au Tchad.

Radio

Stations de radio au Tchad 
 Radio ADMC, in Abéché, FM 95.006
 Radio Arc-en-Ciel, in N'Djamena (est. 2005), FM 87.6; Catholic
 Radio Brakoss (est. 2000), in Moïssala, FM 98.105
 Dja FM, in N'Djamena (est. 1999), tholic
 Radiodiffusion nationale tchadienne – RNT, in N'Djamena (est. 1955), FM 94.051
 Radio Oxygène, in N'Djamena (est. 2017), FM 96.3
 Radio Terre Nouvelle, in Bongor (est. 2000), FM 99.44; Catholic
 La Voix du Paysan, in Doba (est. 1996), FM 96.22; Catholic
 RF 1 Afrique
 Radio Duji Lokar (est. 2001)and Radio Étoile de Matin, in Moundou (est. 2000), FM 101.83; Catholic
 Radio Effata, in Laï (est. 2005), FM 98.0; Catholic
 Radio FM Liberté, in N'Djamena (est. 2000) FM 105.31
 Radio Lotiko, in Sarh (est. 2001), FM 97.65; Caradio stations in Africa#Chad

Listes des stations television 
GOVERNMENT-OWNED
 ONAMA (TELE TCHAD)
 ONAMA en provinces

Télé Privée
 ELECTRON TV
 AL NASSOUR TV
 TCHAD 24 TV
 LALE TC TCHAD
 AFRIQUE MEDIA
kelou TV

Journaux 
 Abba Garde [1]
 Alwihda [fr]
 Cloche mensuelle
 Da'kouna, mensuel
 Info-Tchad, hebdomadaire[2]
 La Marche
 Le Messager du Moyen-Chari
 Le Miroir, bimestriel
 N'Djamena al-Djadida [1]
 N'Djamena Bi-Hebdo [fr], bihebdomadaire[1]
 N'Djamena Hebdo, fondé en 1989 ; hebdomadaire[3]
 Notre Temps, fondé en 2000 ; hebdomadaire[3]
 L'Observateur, créé en 1997 ; hebdomadaire[3]
 Le Progrès, créé en 1993 ; quotidien, subventionné par le gouvernement[3][1]
 RAFIGUI Presse Jeunes
 Sarh Tribun
 Sud Echos, hebdomadaire
 Tchad et Culture, fondé en 1961 ; mensuel[2]
 Le Temps, fondé en 1995 ; hebdomadaire[3]

Notes et références